Боло́тница () — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины на реке Лысогор. Население — 586 человек. Занимает площадь 2,936 км².

Код КОАТУУ: 7425381001. Почтовый индекс: 17240. Телефонный код: +380 4634.

Власть 
Орган местного самоуправления — Болотницкий сельский совет. Почтовый адрес: 17240, Черниговская обл., Талалаевский р-н, с. Болотница, ул. Мира, 16.

История 
В ХІХ столетии село Блотница (Болотница) было волостным центром Блотницкой волости Прилукского уезда Полтавской губернии. В селе была Троицкая церковь. Священнослужители Троицкой церкви:
 1786-1788 - священник Никита Андреевич Костюкевич

Примечания 

Населённые пункты Талалаевского района